Nicki steht für:
 Nicki, Vorname
 Nicki (Sängerin), deutsche Schlagersängerin
 Künstlername von Nicki Doff, ehemaliger deutscher Kinderstar
 Nicki (Film), DEFA-Spielfilm aus dem Jahr 1980 unter der Regie von Gunther Scholz
 in der DDR gebräuchliche Bezeichnung für ein T-Shirt
 Nickiplüsch, einen Kleiderstoff

Siehe auch:
 Nicky
 Nikki